Mytilene steht für
Mytilini, Zentrum der griechischen Insel Lesbos
Mytilini (Gemeinde), Gemeinde auf der griechischen Insel Lesbos
Mytilene (Schiff), griechisches Fährschiff
Mytilene ist Beiname von
Pittakos von Mytilene (651/650 – 570 v. Chr.), griechische Rechtsperson
Hellanikos von Mytilene (490/480 – 400 v. Chr.) griechischer Geschichtsschreiber.
Zacharias von Mytilene (um 465–536), spätantiker Bischof
Chares von Mytilene (4. Jh. v. Chr.), griechischer Geschichtsschreiber.
Laomedon von Mytilene, Feldherr Alexanders des Großen
Adaios von Mytilene (3. Jh. v. Chr.), griechischer Kunstschriftsteller
Theophanes von Mytilene (1. Jh. v. Chr.), Politiker und Geschichtsschreiber,